Андреев Константин Константинович (род. 15 апреля 1971 года, Одесса) — оперный певец (тenore lirico — lirico spinto).

Биография 
Окончил Одесскую консерваторию имени Антонины Неждановой (ныне — Национальная музыкальная академия), класс народного артиста Украинской ССР Николая Огренича. Дебютировал в Одесском театре оперы и балета в опере «Алеко» Сергея Рахманинова.

С 1995 по 1997 год служил в московском театре «Новая опера», где впервые вышел на сцену в партии графа Лестера в опере «Мария Стюарт» Гаэтано Доницетти (дирижёр — народный артист РСФСР Евгений Колобов).

После участия в конкурсе  получил стипендию вокальной академии города Кальи (Италия) и продолжил своё вокальное образование с маэстро Марио Мелани.

Вокальный репертуар Константина богат и разнообразен:
 Граф Лестер (опера «Мария Стюарт» Гаэтано Доницетти);
 Рудольф (опера «Луиза Миллер» Джузеппе Верди);
 Дон Карлос (одноимённая опера Джузеппе Верди);
 Радамес (опера «Аида» Джузеппе Верди);
 Винсен (опера «Мирей» Шарля Гуно);
 Фауст (одноимённая опера Шарля Гуно);
 Рудольф (опера «Богема» Джакомо Пуччини);
 Пинкертон (опера «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини);
 Калаф (оперы «Турандот» Джакомо Пуччини и «Турандот» Ферруччо Бузони);
 Вертер (одноимённая опера Жюля Массне);
 Нициас (опера «Таис» Жюля Массне);
 Герман (опера «Пиковая дама» Петра Чайковского);
 Дон Хосе (опера «Кармен» Жоржа Бизе);
 Паоло (опера «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова, концертное исполнение);
 Принц (опера «Русалка» Антонина Дворжака);
 Манек (опера «Ева» Йозефа Богуслава Фёрстера);
 Иёст Бёрлинг (опера «Рыцари из Экебу» Риккардо Дзандонаи);
 Юноша (опера-поэма «Отравленный сад» Адриана Шапошникова);
 Альфредо («Травиата» Верди);
 Турриду («Сельская честь» П. Масканьи);
 Каварадосси(«Тоска» Пуччини);
 Водемон («Иоланта»  Петра Чайковского);
 Ясон («Медея» Керубини);
Исполнил  партию тенора в «Свадебке» Игоря Стравинского, в «Реквиеме» Джузеппе Верди, в симфонии-кантате «Песнь о земле» Густава Малера, в симфонической поэме «Колокола» Сергея Рахманинова, в кантате «Над Родиной нашей солнце сияет» Дмитрия Шостаковича.

Принимал участие в президентском гала-концерте по приглашению Пласидо Доминго (Вашингтон); концертах, посвящённых Джузеппе Верди (Auditorio Nacional de Música, Мадрид); концерте памяти Евгения Колобова (Москва); концерте Пласидо Доминго (Московский международный Дом музыки); Sferisterio Opera Festival в Мачерате (Италия); праздничном концерте в Кремле; I и II международных фестивалях искусств в Одесской опере; международном фестивале «Мария Биешу приглашает» (Кишинёв).

В 2005 году дал сольный концерт с Роджером Виньолесом (фортепиано) в Лондоне, в 2008 году — сольный концерт из сочинений Джакомо Пуччини и Пьетро Масканьи в Дании.

Сотрудничал с такими дирижёрами, как Евгений Колобов, Рафаэль Фрюбек де Бургос, Владимир Спиваков, Даниэле Каллегари, Юджин Кон, Михаил Плетнёв, Александру Самоилэ и другими.

Выступал с Национальным оркестром Испании (Orquesta Nacional de España), государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы», филармоническим оркестром Радио Франции (Orchestre philharmonique de Radio France) и другими коллективами.

Константин Андреев много лет подряд участвует в оперных постановках театров Лондона, Парижа, Вашингтона, Лозанны, Мадрида, Мельбурна, Москвы, Рима, Таллинна, Монпелье, Франкфурта, Ниццы, Нанси, Новосибирска, Ольборга, Турина, Лейпцига, Бари, Брисбена и других.

Дважды служил в качестве солиста-вокалиста в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — в 1993—1995 и в 2013—2015 годах.

В июне 2014 года по приглашению посла Украины в Соединённых Штатах Мексики Руслана Спирина Константин посетил города Ногалес, Эрмосильо и Мехико, где дал несколько сольных концертов и провёл мастер-класс.

В октябре 2014 года Константин исполнил партию Турриду в опере Масканьи «Сельская честь» (концертное исполнение) на сцене Театра оперы и балета города Перми (Россия). В 2015-16 гг. исполнил партии Каварадосси в «Тоске», Дон Хосе в «Кармен» и Турриду в «Сельской чести» на сцене Театра оперы и балета Перми в России, партии Радамеса в «Аиде» на сцене оперы Бухареста в Румынии, Пинкертона в «Мадам Баттерфляй» и дона Хосе в «Кармен» на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета (Украина). И также в этом году он исполнил партию Ясона в «Медее» Керубини на фестивале Эгейского моря и партию Водемона в «Иоланте» на сцене Национальной оперы в Праге, Чешская Республика.

В 2017 году Константин выступил с сольным концертом в Одессе (Украина), а также побывал на гастролях в Эстории с оперой "Кармен". В конце 2017 года  его выступление на концерте, посвященном 80-летию его педагога, профессора Николая Огренича, в Одесской национальной  музыкальной академии им.Неждановой произвело настоящий фурор.

Награды 
Является обладателем приза за лучшую интерпретацию русской музыки на Международном конкурсе вокалистов Франсиско Виньяса (Барселона, 1997 год); первого приза на конкурсе вокалистов, проводимом Фондом Герреро (Мадрид, 2000 год); III премии и специального приза за исполнение сарсуэлы на Международном оперном конкурсе Пласидо Доминго Operalia (Лос-Анжелес, 2000 год); первого места на Международном вокальном конкурсе Франсиско Алонсо (Мадрид, 2001 год).

Семья 
Константин вырос в семье моряка. Его отец, Константин Андреев-старший, и его брат, Сергей Андреев, — капитаны дальнего плавания. Константин был дважды официально женат, имеет пятерых детей.

Ссылки 
 Персональный сайт певца.
 https://io.ua/www.php?w=http://mexico.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/24188-gastroli-vsesvitnyo-vidomogo-ukrajinsykogo-tenora-kostyantina-andrejeva-v-meksici
 http://articles.latimes.com/2000/sep/07/entertainment/ca-16855
 http://dumskaya.net/news/desyatochka-odesskih-pevcov-da-v-ukraine-pushki--040002/
 http://hazdf.com/events/2014/6/13/gala-de-opera-con-kostiantyn-andreyev
 http://opera.odessa.ua/en/news/2013/09/1791.html

Примечания 
Видео

https://www.youtube.com/watch?v=gcPk4AQgA-c

https://www.youtube.com/watch?v=eAsMvIgwYZ4

https://www.youtube.com/watch?v=L6n-71m4KlY

https://www.youtube.com/watch?v=FsexC4qcvzo&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=XWWW0isYSZA

https://www.youtube.com/watch?v=oKexDUQG85s

Певцы и певицы Украины
Выпускники Одесской музыкальной академии
Теноры Украины